57-й выпуск  Эшборн — Франкфурт — шоссейной однодневной велогонки по дорогам Германии. Гонка прошла 1 мая 2019 года в рамках Мирового тура UCI 2019. Победу одержал немец Паскаль Аккерман.

Участники 
В гонке приняли участие 22 команд: 12 команд категории UCI WorldTeam и 10 профессиональных континентальных команд.

Маршрут 
Гонка стартовала в Эшборне и финишировала во Франкфурте. Маршрут состоял из нескольких петель проходившихся от 1 до 3 раз на которых гонщикам предстояло преодолеть 8 подъёмов с общим набором высоты более 3222 метров: Feldberg (протяжённость 10,8 км, средний градиент 5%), дважды Ruppertshain (протяжённость 1,3 км, средний градиент 6,7%), четырежды Mammolshain (протяжённость 1 км, средний градиент 6,9 и максимальный 23%) и Billtalhöhe (протяжённость 3,5 км, средний градиент 8,4%). Общая протяжённость гонки составила 187,5 километров.

Ход гонки

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 
 
 

2019 год в велоспорте
Спорт в Германии в 2019 году
Май 2019 года